Stâncești se poate referi la:

 Stâncești, Bihor
 Stâncești, Botoșani
 Stâncești, Hunedoara

Altele 
 Stâncești-Ohaba, Hunedoara

Vezi și 
 Stânca (dezambiguizare)
 Stăncești (dezambiguizare)

Toponime românești